Die Davidoff Swiss Indoors Basel 2008 waren ein Tennisturnier, welches vom 20. bis 26. Oktober 2008 in Basel stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde in der Halle auf Hartplatz gespielt. Der Austragungsort des Turniers war die St. Jakobshalle, die knapp hinter der Basler Stadtgrenze in Münchenstein liegt. In derselben Woche wurden in Lyon der Grand Prix de Tennis de Lyon sowie in Sankt Petersburg die St. Petersburg Open ausgetragen, die beide wie das Turnier in Basel zur Kategorie der International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war Roger Federer, der den Titel bereits zum zweiten Mal verteidigen konnte. Bei der fünften Finalteilnahme war es der dritte Sieg von Federer in Basel und sein 57. Titel insgesamt auf der ATP Tour. Im Final gewann er gegen David Nalbandian mit 6:3, 6:4. Im Doppel traten die Brüder Bob und Mike Bryan nicht mehr zur Titelverteidigung an. Im diesjährigen Final setzten sich Mahesh Bhupathi und Mark Knowles in zwei Sätzen gegen Christopher Kas und Philipp Kohlschreiber mit 6:3 und 6:3 durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 870'000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 891'000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 18. bis 20. Oktober 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kam noch ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikationen überstanden und standen somit im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 133 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 134 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF; 122 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Münchenstein